Mathers ist der Familienname folgender Personen:
 David Mathers (1931–2014), schottischer Fußballspieler
 George Mathers, 1. Baron Mathers (1886–1965), schottischer Politiker
 Gordon Mathers (* 1981), australischer Dartspieler

 Jerry Mathers (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler und Kinderdarsteller
 Marshall Bruce Mathers III, bekannt als Eminem (* 1972), US-amerikanischer Rapper, Produzent und Schauspieler
 Moina Mathers (1865–1928), englische Künstlerin, Kabbalistin, Okkultistin und Rosenkreuzerin
 Mojo Mathers (* 1966), neuseeländische Politikerin und erste gehörlose Abgeordnete im Neuseeländischen Parlament
 Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854–1918), englischer Okkultist, Rosenkreuzer und Kabbalist

Siehe auch:
 Mather